USS Teaser je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Teaser (1861) 
 USS Teaser (1916)

Teaser